Trois-Mars ou III-Mars ou 3-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

3 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements commémorés au travers de ces odonymes sont :

Au Maroc,

 Le  : Avènement du roi Hassan II.
  
En France,

 Du 28 février au  : La crue historique de l'Agout, du Tarn et de leurs affluents, balaya notamment le pont de Mirepoix-sur-Tarn, dans la Haute-Garonne.
 Le  : Bombardement par erreur du Pecq, par la RAF, qui visait en fait les usines Renault de Boulogne-Billancourt et qui fit 47 morts.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page 

{| border="0" width="99%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! width="19%" | 
! width="20%" | 
! width="22%" | 
! width="20%" | 
! width="19%" | 
|-
! Trois Mars
! Trois Mars
! Trois-Mars
! Trois Mars
! Trois Mars
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
! III Mars
! III Mars
! III-Mars
! III Mars
! III Mars
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
! 
! 
! 3-Mars
! 
! 
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Avenue (du)
 Settat (MA-09)
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Impasse (du)
 Lavaur (FR-81)
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Rue (du)
 Lavaur<ref>« Rue du 3-Mars », Lavaur, Tarn, ex-Région Midi-Pyrénées, Occitanie, France. 
Voir notamment :
 Google Maps  & Google Street 1 & Google Street 2 & ViaMichelin & Géoportail & Bing cartes & Mappy & Here WeGo & OpenStreetMap & rue-ville.info & annuaire-mairie.fr (sites consultés  (le 3 avril 2017 : Rue du Trois-Mars sur Google Maps, Géoportail, Bing cartes et Here WeGo').</ref> (FR-81)
 Mirepoix-sur-Tarn (FR-32)
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés|-
! 
! 
! 3-Mars-1930
! 
! 
|-
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |
Rue (du)
 Saint-Sulpice (FR-81)
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés|-
! 
! 
! 3-Mars-1942
! 
! 
|-
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |
Rue (du)
 Le Pecq (FR-78)
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés|-

|}

 Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 3 de Marzo » ou « Tres de Marzo » 

 Références et localisations 
 Références 

 Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
03